Флаг муниципального образования «Городской округ Шу́я» Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 мая 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4514.

Описание 
«Флаг города Шуя представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре фигуру герба города: жёлтый брусок с тремя видимыми гранями — передней, обращённой прямо, верхней и левой (высота передней грани бруска — 1/8 ширины полотнища; ширина передней грани бруска — 4/11 длины полотнища; габаритная высота — 5/18 ширины полотнища; габаритная ширина — 5/11 длины полотнища)».

Символика 
Флаг муниципального образования «Городской округ Шуя» составлен на основании герба города Шуя, по правилам и соответствующим традициям геральдики отражает исторические, культурные, экономические традиции города.

За основу герба города Шуи взят исторический герб уездного города Шуя Владимирского Наместничества, Высочайше утверждённый а, описание которого гласит: «В верхней части щита герб Владимирский. В нижней — в красном поле, брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы».

Город Шуя, центр Шуйского района, известен с середины XIV века как вотчина князей Шуйских. Впервые упоминается в летописях в 1393—94 годах как значительный населённый пункт Нижегородского княжества.

Мыловарение было самой древней промышленностью города Шуи: первое упоминание о ней зафиксировано в писцовой книге Афанасия Векова в 1629 году. Именно этот факт и послужил основой создания герба города в 1781 году.

Красный цвет флага аллегорически говорит о богатой событиями истории Шуйской земли. Красный цвет в геральдике означает право, силу, мужество, любовь, храбрость.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, прочности, силы, великодушия.

Примечания